Перепис населення 2002 року () — перший загальнонаціональний перепис населення у пострадянській республіці Румунія, а також перший, на якому зафіксовано суттєве зниження числа жителів країни — на 4,9 % (з 22 810 035 до 21 698 181 особи). Перепис проходив з 18 по 27 березня 2002 року. Проводив його Держкомстат Румунії. За міжпереписний період країна втратила 1 111 854 особи. При цьому загальний спад населення, як і в Болгарії, пояснювався, з одного боку, природним зниженням, а з іншого — інтенсивною еміграцією румунського населення, головно до країн Західної Європи та Північної Америки.

Етнічний склад

Посилання 

 „Ethnic composition, all communes: 2002 census“ 

Населення Румунії
Переписи населення Румунії
Березень 2002